Сливово — село:
 в Болгарии
 Сливово — в Бургасской области;
 в Республике Македонии
 Сливово — в общине Дебарца.